

Geografia
 Crețu – villaggio del comune di Ciocănești

Persone
 Alexandru Crețu – calciatore rumeno
 Corina Crețu – politica e giornalista rumena
 Ester Alexandra Crețu, nota come Ester Peony – cantante rumena naturalizzata canadese
 Gheorghe Crețu – allenatore di pallavolo e ex pallavolista rumeno
 Valentin Crețu – calciatore rumeno

Pagine correlate
Cretu